Seattle Sounders ist der Name folgender Fußballmannschaften:

 Seattle Sounders, US-amerikanische Fußballmannschaft (ab 1994)
 Seattle Sounders (NASL), US-amerikanische Fußballmannschaft (1974 bis 1983)